Bernhard Welz ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Welz (Chemiker) (1936–2018), deutscher Chemiker
 Bernhard Welz (Musiker) (* 1978), österreichischer Schlagzeuger